Искоз-Долинин:

 Искоз-Долинин, Александр Алексеевич (род. 1947) — российский и американский литературовед, пушкинист и переводчик, педагог, сын А. А. Искоз-Долинина, брат Д. А. Искоз-Долинина.
 Искоз-Долинин, Алексей Аркадьевич (1915—1980) — советский экономикогеограф, сын  А. С. Искоз-Долинина.
 Искоз-Долинин, Аркадий Семёнович (Арон Симонович Искоз; 1880 или 1883—1968) — русский и советский литературовед и критик, преподаватель.
 Искоз-Долинин, Дмитрий Алексеевич (род. 1938) — советский и российский кинооператор, режиссёр и сценарист, актёр, фотограф, педагог, внук А. С. Искоз-Долинина.
 Искоз-Долинин, Константин Аркадьевич (1928—2009) — советский и российский учёный, преподаватель, лингвист, сын А. С. Долинина.
 Искоз-Долинина, Анна Аркадьевна (1923—2017) — советский и российский востоковед-арабист, литературовед и переводчик, профессор, дочь А. С. Искоз-Долинина.